NRP est un sigle de trois lettres signifiant :
 La Nouvelle Revue de psychanalyse
 La neuropiline, un récepteur membranaire
 NRP une abréviation utilisée dans les questionnaires à choix de réponse dans les cas de réponse ambigüe ou de non réponse ou dans le suivi informatique de logiciel ticketing , elle remplace Ne répond pas.
 La NRP était une structure clandestine crée par la Gauche Prolétarienne.